Edogawa se poate referi la:

 Râul Edo, sau Edogawa, un râu în Japonia
 Sectorul Edogawa, o localiate în Japonia, în zona metropolitană Tokyo